Bernard Brunhes (1867-1910), géophysicien français, surtout célèbre pour sa découverte des inversions du champ magnétique terrestre ;
 Bernard Brunhes (1940-2011), petit-fils du précédent, expert français en management.